Тимофеевский сельсовет — административно-территориальная единица в РСФСР:
Тимофеевский сельсовет — Московская область, Дмитровский (1929 — 1935), Коммунистический (1935 — 1954) районы. Упразднён в 1954 году.
Тимофеевский сельсовет — Московская область, Рузский район. Упразднён в 1939 году.
Тимофеевский сельсовет — Московская область, Солнечногорский район. Упразднён в 1934 году.